Таш хаджиб (умер в 988) — полководец и государственный деятель государства Саманидов, представитель военного сословия тюркского происхождения.

Он достиг больших почестей и влияния при дворе саманидского эмира Нуха ибн Мансура (976—997), даже получил чин сипехсалара став наместником Хорасана и некоторое время успешно маневрировал в борьбе со своими противниками.
В своей ранней карьере он, видимо, был наместником в Фергане или имел какую роль в регионе, так как его имя есть на ферганских монетах саманидов 976—977 годов. Сыну и преемнику саманида Мансура, Абу-л-Касиму Нуху, было всего 13 лет, а государством вместо него управляли его мать и назначенный в 977 году везир Абу-л-Хусейн Абдаллах б. Ахмед Утби. В 982 году ему удалось добиться низложения всемогущего Абу-л-Хасана Симджури и замены его хаджибом Ташем, который был безусловно предан везиру.

В 982 году Утби был убит, начались беспорядки. Для водворения порядка правительство призвало в Бухару Таша, который вступил в соглашение со своими соперниками и благодаря этому сохранил за собой должность сипехсалара. После отъезда Таша из Бухары в августе 986 года везиром был назначен Абдаллах б. Мухаммед б. Узейр, противник семейства Утби, и должность сипехсалара снова была передана тюрку Абу-л-Хасану. Таш пытался оказать вооруженное сопротивление Абу-л-Хасану и Фаику и 2 декабря 987 года был разбит и бежал в Гурган, где в 988 году умер от чумы.

Примечания

Литература 
 Бартольд В. В. Сочинения. Т.1. М., 1963.
 Давидович Е. А. Монеты Ферганы как источник для характеристики института феодальных пожалований за службу в Средней Азии в Х в. // Письменные памятники Востока". Историко-филологические исследования. Ежегодник М., 1969.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 988 году
Саманидские военачальники
Военачальники X века
Государственные деятели средневекового Востока
Государственные деятели X века
Умершие от чумы